La expresión La vida sigue igual puede referirse a:

 «La vida sigue igual» (1968), canción de Julio Iglesias.
 La vida sigue igual (1969), película de Eugenio Martín,
 La vida sigue igual, programa de televisión de Aragón TV.